Жизнь или смерть (фильм, 1955) — фильм Камаля аш-Шейха
 Жизнь или смерть (фильм, 2007) — фильм Джона Кейеса